В Национальной баскетбольной ассоциации седьмая игра является решающим матчем в серии из семи игр во время плей-офф. Согласно правилам проведения плей-офф, она проходит на стадионе команды, получившей преимущество своей площадки в серии. Седьмая игра проводится, если в предыдущих шести ни одна из команд не смогла получить преимущество. Так как игра является последней в серии, участвующие в ней клубы показывают более закрытую игру, а сам матч обычно привлекает большой интерес со стороны болельщиков и СМИ.

Финал НБА всегда проходил в формате серии из семи игр. Финал конференции (или дивизиона) проходит в таком формате начиная с 1958 года; полуфинал конференции (или дивизиона) с 1968 года, а первый раунд с 2003 года. В играх плей-офф 1947 и 1948 годов, в формате серии из семи игр проходили матчи между победителями дивизионов и финальная игра. Остальные противостояния проходили в серии из трёх игр.

За всю историю НБА прошло 132 седьмых игр. Из них всего 28 были выиграны гостями. В 12 сезонах в играх плей-офф не было седьмых игр: 1947, 1949, 1950, 1953, 1956, 1958, 1967, 1972, 1983, 1985, 1989, 1991 и 1999. В плей-офф 1994, 2014 и 2016 годов прошло больше всего седьмых игр — пять. В играх плей-офф 1979, 1981, 1988, 2005, 2006, 2009 и 2012 годов было сыграно по четыре седьмых игр. «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс» принадлежит рекорд по количеству проведённых седьмых игр в одном сезоне — по три в 1988 и 1994 году соответственно.

Легенда

Список седьмых игр

По количеству сыгранных седьмых игр

Комментарии 

  Формат проведения домашних и на выезде матчей во всех играх плей-офф, кроме финала: 2-2-1-1-1 (клуб с лучшим результатом в регулярном чемпионате играет дома первую, вторую, пятую и седьмую игры). Формат финальной серии 2-3-2 (клуб с лучшим результатом в регулярном чемпионате играет дома первую, вторую, шестую и седьмую игры). В прошлом форматы проведения плей-офф были другими.
  Победа гостевой команды на нейтральной площадке.

Примечания

Ссылки 
 
 

Плей-офф НБА